2 miejscowości w Polsce:
 Kątno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Kątno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda